Příjmení Vondrouš nese více osobností:

 Jan C. Vondrouš (1884–1970) – český rytec a grafik
 Jan Vondrouš (* 1978) – český politik
 Markéta Vondroušová (* 1999) – česká levoruká tenistka
 Pavel Vondrouš (* 1986) – český politik
 Roman Vondrouš – český reportážní fotograf 
 Věroslav Vondrouš (1925–2008) – český a československý politik

Česká příjmení